2. Feldhockey-Bundesliga 2019–21 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2019–21 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2019–21 (Herren)